Wołoszyn – szczyt w Tatrach
osoby
 Augustyn Wołoszyn (1874-1945) – ksiądz greckokatolicki, polityczny działacz w międzywojennej Czechosłowacji i Rusi Zakarpackiej
 Bronisław Wołoszyn (ur. 1937) – polski przyrodnik, zajmujący się głównie ssakami
 Leonid Wołoszyn (ur. 1964) – rosyjski szachista, reprezentujący Czechy
 Leonid Wołoszyn (ur. 1966) – rosyjski lekkoatleta, trójskoczek
 Maksimilian Wołoszyn (1878-1932) – rosyjski poeta, symbolista, a także krytyk literatury i sztuki
 Małgorzata Wołoszyn (ur. 1974) - polska historyczka, zajmująca się historią Przeworska
 Mychajło Wołoszyn (1878-1943) – ukraiński działacz polityczny i społeczny, adwokat
 Stefan Wołoszyn (1911-2004) – historyk nauk pedagogicznych
 Władysław Wołoszyn (ur. 1929) – jezuita, wieloletni duszpasterz akademicki w Toruniu
 Tadeusz Wołoszyn (1931-2018) – jezuita, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie